Парари ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Карири-Осидентал. Население составляет 1467 человек на 2006 год. Занимает площадь 128,483 км². Плотность населения — 11,4 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 3.861.932,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.657,90 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,629 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба